Geminiani ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Geminiani (1687–1762), italienischer Komponist
 Frédéric Geminiani (* 1981), französischer Radrennfahrer
 Raphaël Géminiani (* 1925), französischer Radsportler
 Sante Geminiani (1919–1951), italienischer Motorradrennfahrer